Squid může označovat:

 Krakatice – řád hlavonožců
 SQUID – zařízení pro měření velmi slabých magnetických polí
 Squid (program) – webová proxy a cache
 Squid (zbraň) – salvový vrhač hlubinných pum